Церинг — бутанское имя или часть двойного имени, а также тибетское имя. Известные носители:

 Церинг Вангчук — бутанский политик и юрист, председатель Верховного суда Бутана с 2014 по 2019 год. В 2018 году занимал пост главы временного правительства Бутана.
 Церинг Янгдон Вангчук (род. 1959) — королева Бутана, одна из четырёх жён четвёртого короля Бутана Джигме Сингье Вангчука, мать пятого короля Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчука.
 Церинг Пем Вангчук (род. 1957) — королева Бутана, одна из четырёх жён четвёртого короля Бутана Джигме Сингье Вангчука.
 Церинг Тобгай (род. 1965) — бутанский политический деятель, премьер-министр Бутана.
 
 Церинг Шакья (род. 1959) — тибетолог, специалист по истории Тибета и современной тибетской литературе, заведующий кафедрой религии и современного общества в Азии в Университете Британской Колумбии.
  (род. 1992) — бутанский футболист, игрок национальной сборной Бутана.
 Дава Церинг (род. 1935) — бутанский дипломат, министр иностранных дел Королевства Бутан в 1972—1998 годах.
 Лотай Церинг (род. 1969) — бутанский политический деятель, премьер-министр Бутана.
 Пассанг Церинг (род. 1983) — бутанский футболист.
 Угьен Церинг (род. 1954) — бутанский политический деятель, министр иностранных дел Бутана.
 Намгай Церинг (род. 1979) — бутанский политический деятель, министр финансов Бутана.

См. также 
 Бутанское имя

Бутанские имена